Amerikai Egyesült Államok
 Donnybrook (Észak-Dakota)
 Donnybrook (Oregon)
 Ausztrália
 Donnybrook (Nyugat-Ausztrália)
 Donnybrook (Queensland)
 Donnybrook (Victoria)
 Donnybrook vasútállomás, Victoria
 Dél-afrikai Köztársaság
 Donnybrook (KwaZulu-Natal)
 Írország
 Donnybrook (Dublin)
 Kanada
 Donnybrook (Ontario)